Юрий Гавриил Коленда (, , ; родился в 1606 — 1674, Супрасль) — предстоятель Русской греко-католической церкви с 24 апреля 1665 года до своей смерти в 1674 году.

Биография 
Юрий Коленда родился около 1606 года в Виленском воеводстве в семье виленского писаря Ивана, происходил из белорусского шляхетского рода герба Бэлты. В 1624 году Юрий поступил в новициат ордена Святого Василия Великого в Бытенский монастырь, приняв новое имя Гавриил. В 1627—1630 годах учился в Браунсберге (Восточная Пруссия), в 1630—1633 годах продолжил учебу в Виленской папской коллегии. Позже он проучился в Венском университете и в греческом колледже в Риме с 1 декабря 1636 года по 24 ноября 1639 года. Иосиф Рутский рукоположил его в 1633 году в пресвитера. Вернувшись в Вильну, 28 марта 1633 года был рукоположен в сан священника. В 1640 году Юрий получил назначение на должность настоятеля Березвечского базлианского монастыря в Полоцком архиепископстве.

Вернувшись в Литву в 1640 году, Коленда стал заместителем архиепископа Полоцкого Антония Селявы, который в 1641 году стал главой униатской церкви в Великом княжестве Литовском.

С 1648 года Речь Посполитая переживала политический кризис. Восстание Хмельницкого представляло угрозу существования Речи Посполитой. Одной из целей казаков была ликвидация Русской униатской церкви, и это требование было признано приемлемым для поляков, которые, потерпев поражение от казаков, подписали Зборовский договор в 1649 году, против которого выступили только папский нунций и греко-католические епископы. В том же году казачье войско прибыло, чтобы насильственно упразднить греко-католическую епархию Хелма, одного из оплотов греко-католической церкви. В сентябре 1651 года, в связи с Берестечским поражением, был подписан Белоцерковский мир, в котором больше не содержалось заявлений о ликвидации греко-католической церкви, которой было разрешено действовать в Хелме и Пшемысле.

В 1652 году Антоний Селява назначил Гавриила Коленду епископом на Мстиславскую кафедру. 23 июня 1563 года коадъютор, Пахомий Оранский, епископ Пинский, был убит казаками, и Коленда был избран новым коадъютором архиепископа Полоцкого c правом наследования.

После нескольких лет перемирия, в 1654 году произошло подписание Переяславского договора, в котором говорилось, что казаки присягали на верность Русскому царству, после чего началось вторжение русского войска в Речь Посполитую, так началась Русско-польская война (1654—1667 годы). К этому конфликту добавилось вторжение Швеции переросшего в Северную войну (1655—60 годы). Эта война привела к настоящей катастрофе целые народы, периоду массовых убийств и бедности, известному как Потоп. Русское войско начала вторжение с северо-востока, а казаки с юга, на занятых территориях царские войска и казаки уничтожали униатские церкви, монастыри, школы, убивали священников, монахов и просто обычных мирян.

5 октября 1655 года скончался митрополит Киевский Антоний Селява. Коленда сменил его на посту предстоятеля греко-католической церкви, но не на посту митрополита, потому что из-за войны не было возможности ни созвать синод, как того требовал Святой Престол, ни заручиться поддержкой короля и великого князя, который предпочитал лишний раз не злить казаков, крайне враждебно настроенных  по отношению к греко-католикам. Кроме того, на митрополичью кафедру также претендовал епископ Холмский Яков Суша, который пользовался поддержкой Яна II Казимира.

Во время войны Коленда был вынужден бежать от наступающих войск из Полоцка и вместе с мощами святого Иосафата скрываться в Супрасльской лавре. В 1658 году между Речью Посполитой и казаками был заключён Гадячский договор, который предусматривал возвращение казаков в состав Речи Посполитой и ликвидацию греко-католической церкви и отмену Брестской унии. Однако договор был подписан сеймом и королём в изменённом виде, который не предусматривал ликвидации Унии, этому поспособствовало давление Святого престола. Этот договор, однако, не соблюдался в полной мере из-за последовательных разногласий между сторонами.

Проблемы для Русской греко-католической церкви в этот период исходили также от латино-католических епископов Польши, которые пытались убедить Святой Престол избавиться от Русской греко-католической церкви и распространить свою юрисдикцию на верующих византийского обряда. Чтобы получить помощь для своей церкви, Коленда отправил в 1644 году в Рим епископа Хелмского Якова Соузу, которому удалось убедить папство занять положительную позицию по отношению Русской греко-католической церкви, подтвердив её независимость от латинского епископата, добившись назначения Коленды на кафедру митрополита, получив подтверждение законности рукоположений, сделанных православными. Таким образом, 22 апреля 1665 года Гавриил Коленда был официально назначен Митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси.

После Андрусовского перемирия в 1667 году война закончилась и положение Русской греко-католической церкви улучшилось, даже после потери Смоленской и Киевской епархий. В 1668, а затем в 1669 году Коленде удалось добиться возвращения церковного имущества, утраченного во время войны, заключил с Латинской церковью соглашение о запрете латинским священникам собирать десятину с униатов. В 1660-е годы вывел несколько монастырей из подчинения базилиан, сделал их архимандритами и передал их в управление епископов. В 1666 году был избран на пост протоархимандрита базилианского ордена. В 1667 году Коленда стал Протоархимандритом базилианского ордена, положив конец десятилетним спорам о главе ордена.

В 1669 году новый король Михаил Корибут Вишневецкий, выходец из некогда православного рода Вишневецких, уравнял униатское духовенство в правах с латинским. На его коронации была совершена литургия по византийско обряду. Михаил Корибут Вишневецкий предоставил митрополиту Коленде право заседать в Сенате, однако, он своим правом никогда не пользовался, чтобы не раздражать православных, лишённых такого права. После войны православных стали воспринимать как тайных агентов Москвы, готовых в любой момент предать Речь Посполитую и переметнуться на сторону врага. В результате численность православного населения неуклонно сокращалось, а численность униатов наоборот росло.

В конце жизни Коленда дважды (в 1671 и 1672 году) обращался к новому папе Клименту X с предложением повысить статус почитания блаженного Иосафата Кунцевича.

Гавриил Коленда умер 11 февраля 1674 года и был похоронен 18 февраля в Софийском соборе в Полоцке.

Примечания

Литература 
 Historia Kościoła w Polsce. Tom 1. Część 2. — Poznań — Warszawa, 1974.
 Коялович, М. О. Литовская церковная уния. Том 2. — СПб.: Типография духовного журнала «Странник», 1861.
 Николай (Долматов), архим. Супрасльский Благовещенский монастырь: историко-статистическое описание / Составил архимандрит Николай (Долматов). — СПб.: Синодальная типография, 1892.

Предстоятели Украинской грекокатолической церкви
Униатские митрополиты Киевские, Галицкие и всея Руси